Il doppio  del Grand Prix Hassan II 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Robert Lindstedt e Horia Tecău sono i detentori del titolo dell'anno passato. Durante questo torneo si sono sfidate in finale le coppie Lindstedt/Tecau e Fleming/Zelenay; l'incontro è stato vinto dai primi, con il punteggio di 6-2, 6-1

Teste di serie

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (campioni)
  Paul Hanley /  Bruno Soares (quarti di finale)

  Simon Aspelin /  Julian Knowle (primo turno)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Grand Prix Hassan II 2011
ATP World Tour 2011